

Geografia
 Regno Unito
 Leigh – parrocchia civile del Dorset
 Leigh – parrocchia civile del Gloucestershire
 Leigh – cittadina della Grande Manchester
 Leigh – parrocchia civile del Kent
 Leigh – parrocchia civile dello Staffordshire
 Leigh – parrocchia civile del Surrey
 Leigh – parrocchia civile del Wiltshire
 Leigh – parrocchia civile del Worcestershire
 Leigh-on-Mendip – parrocchia civile del Somerset
 Leigh-on-Sea – cittadina dell'Essex
 Stati Uniti d'America
 Leigh – villaggio della Contea di Colfax, Nebraska
 Lago Leigh – lago del Wyoming

Persone

Leigh
 Adele Leigh (1928-2004) – soprano inglese
 Augusta Leigh (1783-1851) – nobildonna britannica
 Ava Leigh (1985) – cantautrice britannica
 Barbara Leigh (1946) – attrice statunitense
 Chyler Leigh (1982) – attrice, cantante e modella statunitense
 David Leigh (1956) – ex nuotatore britannico
 Dorian Leigh (1917-2008) – modella statunitense
 Edward Leigh (1950) – avvocato e politico britannico
 Geoff Leigh (1945) – flautista, sassofonista e polistrumentista inglese
 Greg Leigh (1994) – calciatore inglese
 Janet Leigh (1927-2004) – attrice e scrittrice statunitense
 Jennifer Jason Leigh (1962) – attrice statunitense
 Julia Leigh (1970) – regista, scrittrice e sceneggiatrice australiana
 Katie Leigh (1958) – doppiatrice statunitense
 Kennedy Leigh (1994) – attrice pornografica statunitense
 Mike Leigh (1943) – regista e sceneggiatore britannico
 Richard Leigh (1943-2007) – romanziere statunitense
 Suzanna Leigh (1945-2017) – attrice britannica
 Vivien Leigh (1913-1967) – attrice britannica

Cognomi composti
 Rachael Leigh Cook (1979) – attrice statunitense
 Barbara Leigh-Hunt (1935) – attrice inglese
 Trafford Leigh-Mallory (1892-1944) – generale britannico
 Benjamin Leigh Smith (1828-1913) – navigatore ed esploratore britannico

Altro
 Kelsey Leigh ovvero Lionheart o Capitan Bretagna – personaggio dei fumetti Marvel